Нарсингхпур:

 Нарсингхпур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Нарсингхпур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.